Улісс — латинізована форма грецького імені міфічного царя Ітаки Одіссея.
 «Улісс» — роман Джеймса Джойса.
 «Улісс» - вірш Альфреда Теннісона. 
 «Улісс» — космічний апарат з вивчення Сонця.
 «Улісс» — бухта у Владивостоці.
 «Улісс» — драматичний театр в Москві.
 Улісс Грант — військовий і політичний діяч США 19 століття.

Топонім

Улісс — гора (3024 м) у Канадських скелястих горах, в провінції Британська Колумбія, Канада.

Улісс — місто, штат Канзас
 Улісс — місто, штат Нью-Йорк
 Улісс — місто, штат Пенсільванія
 Улісс — селище, штат Небраска
 Улісс Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсильванія

Див. також 
 Одіссей (значення)
 Одіссея (значення)